Поліметал — поліметалічна руда.
 Полиметалл — гірнича компанія Росії.